Името Станянци носят две български села:

 Станянци (Софийска област)
 Станянци (Област Шумен)